Gilbert Bayes (1872-1953) : sculpteur britannique ;
 Nora Bayes (1880-1928), chanteuse, humoriste et actrice américaine ;
 Richie Bayes (1948-2006) : joueur de hockey sur glace canadien ;
 Thomas Bayes (1702-1761) : mathématicien britannique.
 théorème de Bayes